В общей алгебре супервещественные (супердействительные) числа представляют собой расширение класса вещественных чисел, введенное Г. Делзом и  как обобщение гипервещественных чисел, преимущественно для задач нестандартного анализа, теории моделей, а также изучения банаховых алгебр. Множество супердействительных чисел является подмножеством множества сюрреальных чисел.

Супердействительные числа Г. Делза и У.Вудина отличаются от супер-действительных чисел , которые являются лексикографическим порядком фракций формальных степенных рядов над полем вещественных чисел.

Формальное определение 
Положим, что X является тихоновским пространством, которое также называется T3.5 пространством, а С (Х)-алгебра непрерывных вещественных функций на X. Предположим, что P является простым идеалом в С (Х). Тогда факторкольцо A = C (X) / P, является, по определению, действительной алгеброй и может быть рассмотрена как линейно упорядоченное множество. Кольцо частных F от А является супердействительным полем, если F строго содержит вещественные числа , и F не изоморфно .

Если простой идеал P является максимальным идеалом, то F является полем гиперреальных чисел.

Примечания

Литература 
 Dales, H. Garth; Woodin, W. Hugh (1996), Super-real fields, London Mathematical Society Monographs. New Series, 14, The Clarendon Press Oxford University Press, ISBN 978-0-19-853991-9, MR1420859, https://web.archive.org/web/20110604012258/http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Mathematics/PureMathematics/?view=usa&ci=9780198539919
 L. Gillman and M. Jerison: Rings of Continuous Functions, Van Nostrand, 1960.

Теория чисел
Теория полей